Flood peut signifier :
 Inondation en anglais ;

Nom propre

Patronyme 

 Dorothy Flood (1912-2005), actrice américaine : 
 Curt Flood (1938-1997), joueur de baseball professionnel américain ;
 James Flood (1895-1953), réalisateur américain ;
 Raymond Flood, mathématicien et historien des mathématiques britannique ;
 Susannah Flood (née à New York), actrice américaine.

Pseudonyme 

 Flood est le nom d'artiste du producteur anglais Mark Ellis.

Informatique 
 Flood est un terme anglais employé pour désigner un type d'attaque par déni de service.
 Le flood est l'action d'envoyer une importante quantité de messages dans un canal IRC ou sur un forum.

Titres

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo de Bullfrog Productions sur Amiga et Atari ST.
 Dans le jeu vidéo , le Flood est une race extra-terrestre parasite habitant Halo.

Téléfilm 

 , titre original de Déluge sur la ville, téléfilm d'Earl Bellamy diffusé en 1976 (le terme anglais pour le déluge biblique est The Great Flood).

Cinéma 

 Flood, court métrage britannique de Clio Barnard sorti en 2004 ;
 , titre original de La Grande Inondation, film britannico-canadien de  sorti en 2007 ;

 , film tchèque de Martin Frič sorti en 1958 ;
 The Flood (L'Inondation), film franco-russe d'Igor Minaiev sorti en 1994 ;
 , titre anglais de , film israélien de Guy Nattiv sorti en 2010.

Musique

Groupe 

 CX FLOOD est un groupe de rock chrétien belge ;

Albums 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

 , album d'Herbie Hancock sorti en 1975 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jocelyn Pook sorti le  ;
 , album du groupe japonais Boris sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chansons 

  et , chansons des Sisters of Mercy présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Pantera présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Katie Melua présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Cheryl Cole présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Bande dessinée 

 Flood! est un roman graphique sans texte d'Eric Drooker paru en 1992
 Operation Flood en Inde

Voir aussi 
 

Patronyme anglais